Peter Rainier est le nom porté par deux officiers de la Royal Navy :
 Peter Rainier (contre-amiral) (1741-1808). Ami de George Vancouver, celui-ci donna le nom de son ami au volcan Mont Rainier lors de sa découverte en 1792 lors d'un voyage d'exploration des côtes occidentales des États-Unis. 
 Peter Rainier (1784-1836). Devenu capitaine en 1806.